Профе́ссор (от  — «наставник») — должность научного сотрудника или преподавателя, или учёное звание.

Официальный статус с XVI века (впервые в Оксфордском университете).

В современной России это самая высокая педагогическая позиция в вузах (не считая заведующего кафедрой, декана и ректора, которые, будучи начальниками подразделений и всего учебного заведения, также относятся к профессорско-преподавательскому составу), которую, как правило, занимают только доктора наук.

Аналогом российской должности профессора в США является «полный профессор» ().

Стандартный «портрет» профессора — университетский преподаватель высокого уровня компетентности и одновременно учёный, являющийся экспертом в определённой области науки или искусства. Но в некоторых странах слово «профессор» сохранило своё широкое латинское значение и используется по отношению ко всем преподавателям в любом учебном заведении.

Профессу́ра — подразделение (кафедра, например), для руководства которой требуется профессорское звание; 
также, общность профессоров;
также, пребывание в должности профессора.

Общие сведения 

В России и большинстве европейских стран термин «профессор» применяется только в отношении педагогов высшего звена в университетах и научных институтах. В США и Канаде этот термин со словами-приставками к нему («ассистент-профессор» и др.) трактуется шире: он может относиться в том числе к вузовским преподавателям более низких ступеней, сравнимым с российскими доцентами; иногда такой подход перенимают в англоязычной переписке вообще. Есть страны (например, Италия и Испания), где принято называть профессорами школьных учителей. Неоднозначность может приводить к недоразумениям, особенно при международном общении.

Чтобы стать профессором в российском смысле, как правило, требуется иметь высшую учёную степень: в России это доктор наук, в Германии — габилитация, в других странах обычно «пи-эйч-ди» (уровень кандидата наук в РФ). Профессиональные обязанности такого человека включают педагогическую работу (чтение лекций, создание учебных курсов, руководство аспирантами), научную деятельность (проведение исследований, публикация новых результатов) и участие в управлении учебным заведением. Относительный «вес» названных компонент зависит от конкретного учреждения. Педагогическая деятельность профессора из НИИ может заключаться в активном руководстве студентами-практикантами и аспирантами в данном НИИ, либо в преподавании по совместительству в каком-либо вузе.

Формально, «профессор» является наименованием и должности, и учёного звания. Однако в России учёное звание «профессор» можно получить только поработав определённое время на должности профессора и доказав своё ей соответствие, а звание является пожизненным.

Некоторые университеты, научные и псевдонаучные общества могут присваивать звание «почётный профессор» известным художникам, спортсменам, иностранным чиновникам, у которых нет научной или педагогической подготовки, необходимой для получения титула (звания) «профессор». При этом университеты и не предполагают, что такие «профессора» будут выполнять какую-либо научную работу.

Штатное расписание кафедры, лаборатории, отдела и т. п. может предусматривать одну или несколько ставок профессоров. Если ставка одна, её занимает заведующий кафедрой, тогда получается, что «профессор» — это синоним учёного, занимающего руководящую должность. Такое положение типично для ряда европейских стран, особенно Великобритании, Нидерландов. В России на крупных кафедрах вузов бывает несколько профессорских ставок — и, соответственно, несколько профессоров. Тем не менее, при отсутствии вакантной ставки, человеку, достойному профессорской должности, в любой стране приходится некоторое время оставаться на более низкой позиции (пример — приват-доцент в Германии).

Ниже рассмотрены особенности статуса профессора в России и наиболее влиятельных странах мира.

Российская Федерация 
Термином «профессор» в Российской Федерации (РФ) обозначаются: а) учёное звание научно-педагогического работника вуза или НИИ; б) преподавательская должность в вузе. Аналогичная двойная трактовка имеет место в отношении понятия «доцент». Существуют определённый порядок присвоения звания и определённые традиции приёма специалистов на должность профессора. Кроме того, в некоторых из действующих в стране академий наук введены почётные учёные звания «академического профессора».

Учёное звание профессора в РФ 

Учёное звание профессора присваивается научно-педагогическим работникам (с 2014 года — только докторам наук), которые обладают высоким педагогическим мастерством, имеют научные достижения и ведут педагогическую работу в высших учебных заведениях с государственной аккредитацией или в научных институтах, реализующих образовательные программы высшего образования, по аттестационным документам, представленным учёными советами этих учреждений.

Конкретные требования к соискателям звания включают стаж, количество публикаций, количество изданных учебников и учебных пособий, число подготовленных аспирантов. Чаще всего на звание профессора претендует вузовский сотрудник, уже состоящий на должности профессора (см. следующий подраздел) или на какой-то административной позиции высокого уровня. Однако соискатель звания может и не иметь постоянной преподавательской работы в вузе — в этом случае он должен занимать одну из ведущих должностей в НИИ, таких как директор, заведующий лабораторией, главный научный сотрудник. Непрерывный стаж в данных должностях должен составлять 2 года. Для деятелей искусств, специалистов физической культуры и спорта действуют особые правила.

В настоящее время звания профессора присваиваются по определённым специальностям. Слово «профессор» при этом является общепринятым укорочением полного наименования титула «профессор по такой-то специальности», содержащего указание на сферу деятельности обладателя. До 2014 года работникам вузов присуждались звания «профессор по такой-то кафедре», затем понятие «профессор по специальности» стало общим независимо от функционального профиля учреждения соискателя, а звания «по кафедре» были приравнены к званиям «по специальности». Практика присуждения звания профессора, в виде исключения, кандидатам наук, с 2014 г. прекращена.

С 2014 года и до середины мая 2018 года инстанцией, ответственной за присвоение звания профессора, являлось Министерство образования и науки России (Минобрнауки, МОН), кроме случая академических профессоров. Ранее, роль такой инстанции выполняли Высшая аттестационная комиссия (ВАК) и — применительно к «профессорам по кафедре» до 2011 года — Рособрнадзор, подчинённые Минобрнауки. Но 15 мая 2018 года указанное министерство было реорганизовано, и органом, контролирующим присвоение званий, стало созданное Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (сокращения «Минобрнауки», «МОН» отныне также относятся к этому министерству). Приказы о выдаче аттестатов профессора публикуются на сайте ВАК.

Учёное звание «профессор» присваивается пожизненно и сохраняется за его обладателем при смене работы, увольнении, выходе на пенсию. Лишение звания происходит только в случае установления факта ошибочного присуждения.

По состоянию на начало 2016/2017 учебного года в вузах и научно-образовательных организациях России работало 28.5 тыс. специалистов с учёным званием профессора.

Должность профессора в вузах РФ 

Существует должность научно-педагогического работника — «профессор кафедры» высшего учебного заведения. Обычно для её занятия не требуется иметь профессорское звание. Звание зачастую не требуется и для приёма на административные позиции, которые по должностному штату ранжированы выше «профессора кафедры» — например, заведующий кафедрой, декан, проректор.

Как вариант, на перечисленные должности принимается доцент по званию, имеющий степень доктора наук. Решение о приёме (переводе) человека на такую должность принимается руководством соответствующего вуза. Спустя некоторое время — как минимум, через два года, но в любом случае после того, как формальные требования ВАК выполнены — сотрудника выдвигают на присуждение учёного звания. Звание профессора, присвоенное ВАК (МОН), автоматически даёт обладателю право на повышение оклада при той же должности в вузе и принимается во внимание при назначении тарифно-квалификационной категории в профильных НИИ.

Наличие подобного разграничения профессорской должности и звания профессора является особенностью российской (и было особенностью советской) высшей школы. В большинстве других стран, за исключением особых титулов типа «заслуженный профессор», «почётный профессор», «профессор в отставке» — это и должность, и звание, одновременно присваиваемые сотруднику учебным заведением. Как следствие, звание «профессор» за границей может иметь относительно молодой сотрудник, в то время как российский преподаватель или работник НИИ редко получает звание до 40 лет, хотя к этому возрасту многие уже работают на профессорских должностях.

Специалист без профессорского звания, состоящий на должности «профессор кафедры», во внутренних документах своего института в РФ часто позиционируется как «профессор», что может создавать ложное впечатление наличия у данного специалиста учёного звания «профессор», которого он не имеет. В официальных исходящих документах (например, при оформлении справок о защитах диссертаций) «профессор кафедры» указывает, кроме должности, учёную степень, а также учёное звание (доцент или профессор).

Профессора академий наук 

В 2015 году учреждено почётное учёное звание «Профессор Российской академии наук (РАН)», присваиваемое — с ограничением по возрасту — за заслуги в научной деятельности; носителями звания на сегодня являются 715 учёных. На год позже аналогичное звание («Профессор РАО») введено в Российской академии образования (52 носителя). Эти звания присуждаются, соответственно, Президиумом РАН или Президиумом РАО и, как и звания ВАК (МОН), являются пожизненными. Профессора РАН/РАО рассматриваются как кадровый резерв и усиление государственных академий наук, а наличие такого титула РАН/РАО может учитываться как весомый фактор в послужном списке специалиста при фиксации условий его контракта.

В 2010-е годы свои «профессорские звания» появились также в ряде общественных академий, например в РАЕН, — отношение к подобным званиям определяется отношением к соответствующим академиям.

Российская империя 
В университетах Российской империи существовали должности «экстраординарный профессор» (сопоставима с должностью профессора в РФ) и «ординарный профессор» (соответствует заведующему кафедрой), для занятия которых была необходима докторская степень. При этом роль «званий» преподавателей, работавших на таких должностях, играло не слово «профессор», а определённые чины по Табели о рангах. Экстраординарному профессору с 1804 года полагался чин 8-го класса коллежский асессор, а с 1884 года — 6-го класса коллежский советник. Ординарный профессор с 1803 года получал чин 7-го класса надворный советник, а с 1884 года — 5-го класса статский советник.

Существовали также понятия «Заслуженный профессор» (почётное учёное звание, обычно присваивавшееся перед выходом на пенсию) и «Профессор Петербургской академии наук» (в то время, в отличие от нынешнего профессора РАН, это был фактически синоним действительного члена Академии в XVIII в. — такой статус получил, например, М. В. Ломоносов).

Великобритания 
В Великобритании и странах Содружества наций использование титула «профессор» () предназначено, как правило, для заведующего кафедрой.

В Великобритании существуют и другие должности или почётные звания, называемые термином «профессор». Например, королевский профессор () греческого языка и классической филологии, профессор () философии сознания и логики () в Университетском колледже Лондона, профессор () логики в Оксфордском университете, профессор в Лондонской школе экономики, приглашённый профессор () факультета социологии Лондонской школы экономики и политических наук, заслуженный профессор (), заслуженный профессор в отставке. Для научных сотрудников существует должность (звание) «профессор или член профессорского сообщества».

Преподаватели вузов, являющиеся, в российском понимании, «просто» профессорами, не заведующими, называются в странах Содружества словом . Более низкие по рангу позиции тем более не именуются «профессорскими», как это делается, например, в США. Но в некоторых университетах в Индии, Австралии, ЮАР, Малайзии и Великобритании — в значении «reader» используется ; это создаёт путаницу, поскольку такой «associate professor» выше одноимённого американского (см. следующий раздел) по формальной квалификации.

США 
В США «профессором» называют любого преподающего в университете или колледже, кроме аспирантов, привлекаемых к учебному процессу. (По уровню американский колледж близок к университету, но обучение длится всего два или четыре года и заканчивается получением степени кандидата в бакалавры или бакалавра.) Различные звания, они же должности, с титулом «профессор» присваивают учебные заведения. Должности есть постоянные ( и ) и временные. Постоянные должности, в дополнение к преподаванию, включают обязанности заниматься исследованиями, а также принимать участие в управлении университетом или колледжем.

Источники для этой статьи на русском языке.

Постоянные профессорские должности 
Существуют три основные постоянные должности (звания) с титулом «профессор» в США:
 «» () — младший профессор; обычно первая должность, которую получает успешный выпускник аспирантуры. Это обычно tenure-track должность — должность, которая со временем может перерасти в пожизненный контракт () и звание партнёра учебного заведения. Во время работы младший профессор должен показать себя успешным исследователем и талантливым преподавателем (чем выше ранг университета, тем больше вес первого критерия над вторым). По окончании заранее обговорённого срока специальная комиссия либо повышает претендента в должности и переводит в партнёры, либо увольняет, и он должен покинуть университет. Оставаться младшим профессором при одном и том же университете навсегда невозможно.
 «Ассоциированный профессор»/«доцент» () — должность, которая даётся после примерно 5—6лет успешной работы младшим профессором. Должность «ассоциированного профессора»/«доцента» обычно даётся с пожизненным контрактом без права на увольнение (). На этом этапе к преподавательским () и исследовательским () обязанностям профессора прибавляется обязанность управлять университетом ().
 «Полный профессор» ( или просто ) — следующий, третий шаг. Эта должность также даётся после 5—6лет успешной работы на предыдущей должности. Чтобы претендовать на должность полного профессора, партнёр-профессор (кроме выслуги лет) должен показать высокую производительность по всем трём вышеперечисленным критериям.

Должность именно полного профессора () американского университета является аналогом российской должности профессора. Отдельной процедуры получения «звания», как в РФ, в США нет. По некоторым данным конца 1990-х годов, «полными профессорами» в США становятся в основном после 40 лет и в 65 лет заканчивают карьеру.

В дополнение к трём основным должностям, есть несколько экзотических, которые можно рассматривать как ступени, следующие после полного профессора. Например, в университете для профессора может быть создана почётная должность «выдающийся профессор» (), зарплата которого выше, чем у «полного профессора» () за счёт средств университета, частных лиц, фирм и учредителей. В ряде университетов преподавателям, имевшим звания «полный профессор» или «выдающийся профессор» и внёсшим существенный вклад в науку, при выходе на пенсию присваивается звание «заслуженный профессор» (профессор-эмерит, ).

Временные профессорские должности 

Кроме постоянных должностей, присутствующих в каждом университете, существуют разнообразные временные должности, которые не накладывают таких жёстких требований к продуктивности профессоров, как постоянные должности, и часто ограниченны либо только преподавательскими обязанностями, либо только исследовательскими. Как следствие, это более низко-оплачиваемые должности. В принципе, и на временных должностях можно работать всю жизнь. Их отличие от постоянных должностей состоит в том, что контракт на работу перезаключается каждые 1—3года, то есть временного профессора потенциально могут уволить.

Пример временной позиции — должность адъюнкт-профессора (), которая предполагает только базовые преподавательские функции и не требует занятия исследованиями. Обычно это самая низкооплачиваемая должность при университете. Часто она не требует докторской (Ph.D.) степени и иногда даётся аспирантам на последних годах работы над диссертацией (). Более высокооплачиваемая временная должность это «приглашённый профессор» () — профессор, посещающий другой коллеж или университет, то есть преподающий там в течение ограниченного (лимитированного) времени. Это звание может быть у ассистент-профессора и профессоров более высоких рангов (например, ). Другая часто встречающаяся временная должность это профессор-исследователь (профессор-научный сотрудник) () — должность, которая обычно предполагает только проведение научных исследований без обучения студентов. Профессор-исследователь обычно не получает зарплату от учебного заведения, её обеспечивают внешние источники финансирования (гранты, контракты). По рангу профессор-исследователь может соответствовать оплачиваемым в университете должностям «исследователь ассистент-профессор» () и «исследователь партнёр-профессор» ().

Особые должности с титулом «профессор» 
Существование трёх основных профессорских должностей (званий) не исключает возможности использования многочисленными университетами США других, более экзотических званий (с добавлением к званию «профессор» определённых слов — «заслуженный», «почётный», «в отставке» и пр.). Так, звание профессор университета или института, регент-профессор (,  или ) является специальным титулом, который используется не всеми университетами. Это относится и к званию «выдающийся профессор» (), а также к титулу «Профессор» (), перед которым ставится имя человека, занимающего эту должность. Титул заканчивается наименованием дисциплины, которую профессор преподаёт, например, «». В целом, званий с титулом «профессор» в американской системе образования насчитывается более десятка:
 , , , , , , , , ,  (),  (),  (), , «профессор практики» (), «помощник-профессора практики» (), «ассистент-профессор практики» ().
Например, ассистент-профессор () факультета экономики Принстона), приглашённый профессор () факультета экономики Массачусетского технологического института, профессор социологии () Йельского университета, заслуженный профессор в отставке () Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, профессор социологии кафедры имени Ральфа Льюиса Чикагского университета (), «выдающийся»  отделения лингвистики Мэрилендского университета в Колледж-Парке, профессор бизнес-администрирования () имени Эверетта Берга, профессор экономики и государственной политики в Бизнес-школе имени С. Росса Мичиганского университета, профессор психологии () Свартморского колледжа, приглашённый исследователь и профессор экономики () Гарвардского университета.

Германия 

В университетах Германии имеется несколько профессорских должностей, отличающихся по рангу и заработной плате. Основные из них две — они постоянные, но при назначении иногда устанавливается подстраховочный испытательный срок:

 «Ординарный профессор» () — самый высокий профессорский ранг, профессор с должностью заведующего кафедрой (лабораторией, отделом), представляющей определённую область знаний. Этой должности соответствует  С4 (или, по , W3), поэтому таких профессоров называют «C4-профессорами»;
 «Экстраординарный профессор» () — профессор, ставка которого предусмотрена штатным расписанием, но который является подчинённым ординарного профессора. Оплата соответствует категории С3 (W2). Часто исследователи сначала получают положение экстраординарного профессора, чтобы впоследствии стать ординарным профессором в другом университете.

Существует также ряд временных должностей. Это «внеплановый профессор» () — ставка временно создаётся по решению университета; «учреждённый профессор» () — ставка учреждается и финансируется сторонней инстанцией, например фондом типа DFG; «приглашённый профессор» () — ставка существует короткое время, имея отдельный источник финансирования; и ряд других вариантов.

Правовое положение университетских профессоров в Германии регулируется разделом 2 главы 3 .

Традиционно, немецкие учёные, нацеленные на профессорство, после «докторантуры» (в российской интерпретации, аспирантуры) приступают к габилитации — подготовке второй квалификационной работы (аналога докторской диссертации в РФ). Это делается в период функционирования в качестве научного сотрудника () или научного ассистента. Сразу после габилитации можно претендовать на должность профессора, однако поиск подходящей вакансии крайне сложен и часто растягивается на годы; на это время учёный становится приват-доцентом ().

С 2002 года немецкие учёные до 35 лет получили право на профессорскую должность и без хабилитации: была введена особая должность «младшего профессора» (), оплачиваемая по  W1. Аналогом в США является ассистент-профессор. Изначально это считалось лучшим способом «омоложения» профессорского состава: после шести лет успешной работы младшим профессором специалист переводится в экстраординарные профессора. Но впоследствии и интерес к институту младшей профессуры, и готовность вузов создавать данные должности (звания) значительно уменьшились.

Помимо традиционных университетов в Германии существуют учреждения высшего образования, называемые университетами прикладной науки (). Работающие там преподаватели обычно не проходят ни габилитацию, ни подготовку в системе младшей профессуры; претендовать на должность FH-профессора можно после докторантуры и минимум трёх лет стажа в промышленности. Такие профессора не вправе участвовать в присуждении степени доктора наук.

Япония 
В Японии аналогом российской должности профессора является должность 教授 [кё: дзю] (двоеточие обозначает долготу предшествующего гласного при прочтении). Это высшая научно-педагогическая позиция в университетах, занимаемая по конкурсу при наличии вакансии. Отдельного понятия «звание профессора» не существует.

Как и в России, соответствующий сотрудник на высоком уровне вовлечён в учебный процесс и научно-исследовательскую работу, руководит аспирантами. Решение о назначении специалиста на должность 教授 [кё: дзю] принимает конкретный университет; он же формулирует точные требования. Но при этом, согласно , претендент обязан иметь учёную степень 博士 [хакуси] — эквивалент российского кандидата наук (степени «доктор наук» в Японии нет).

На карьерном пути к 教授 [кё: дзю] специалист, как правило, занимает более низкие должности. Таковыми являются, в порядке нарастания уровня: 助手 [дзёсю] (аналог российского лаборанта с высшим образованием или ассистента), 助教 [дзёкё:] (уровень на подходе к защите диссертации или сразу после), 講師 (ко: си) (лектор, сотрудник типа российского старшего преподавателя или доцента-педагога) и 准教授 [дзюн-кё: дзю] (японский аналог доцента, ведущего также активную научную работу).

При обращении к профессору, а также к сотруднику, занимающему должность 准教授 [дзюн-кё: дзю], к его фамилии добавляется суффикс 先生 [сэнсэй] — например, こんにちは、山口先生 [коннити-ва, ямагути-сэнсэй] (здравствуйте, профессор/доцент Ямагути). Более распространённый суффикс さん [сан] считается недостаточно вежливым в таком случае. В официальной письменной речи добавляется не 先生 [сэнсэй], а точное название должности 教授 [кё: дзю]: 山口教授 (профессор Ямагути). Слово «профессор» — ни на латинице, ни в виде транслитерации — в Японии не используется, кроме ситуаций международного общения; в таком случае оно пишется с заглавной буквы: «Professor».

С 教授 [кё: дзю], как и с другими университетскими сотрудниками, обычно заключается срочный контракт, хотя возможно его многократное продление. Непостоянность статуса при необходимости отмечается вставкой слова 特任 [токунин] (формально: «специально назначенный») перед названием должности: 特任教授 [токунин кё: дзю]. Ограниченно создаются и постоянные позиции テニュア [тэнюа] (транслитерировано английское слово tenure) по американскому образцу; на них можно претендовать, начиная с должности 助教 [дзёкё:], после защиты диссертации.

Япония стремится увеличить число иностранных специалистов в своих университетах. При назначении на должность профессора признаются учёные степени, полученные за рубежом. Однако вопрос об условиях трудоустройства не-японца, тем более на такую должность, как 教授 [кё: дзю], решается индивидуально. Препятствием для претендента-иностранца часто становится японский язык. Возможны также краткосрочные приглашения; приглашённый профессор именуется в Японии 招へい教授 [сё: хэй кё: дзю]. В ряде университетов в целях интернационализации действуют учебные программы на английском языке, например, в Университете Цукубы; в этих программах доля профессоров из-за границы заметно выше.

Другие страны 
 Испания, Португалия, Франция и Латинская Америка
В Испании (), Португалии, Франции () и Латинской Америке (испано- и португалоговорящей) термин «профессор» используют для названия любого преподавателя в школе, институте, технической школе, профессионально-технической школе, колледже, университете, независимо от преподаваемого предмета и возраста обучаемых. Пример — , буквально «профессор автошколы», по-русски автоинструктор. «Профессорами» называют также преподавателей начальной и средней школы; отчасти это же практикуется в Австрии, Бельгии, на юге Германии. Однако, когда преподаватель преподаёт в университете, иногда подчёркивают: «профессор университета» (,  и т. п.) или, в отношении заведующего кафедрой, «профессор кафедры».

 Латвия
В Латвии профессор () это высшая преподавательская должность в определённом высшем учебном заведении. Присваивается доктору наук, получившему учёную степень в СССР, или «хабилитированному доктору», как в Германии. Профессор избирается на 10 лет специальной коллегией вуза.

См. также 
 Приглашённый профессор
 Профессор РАН
 Заслуженный профессор МГУ
 Институт красной профессуры
 Приват-доцент
 Хабилитация

Примечания

Литература 
 Украинский педагогический словарь. — К. : , 1997.

Ссылки 

 М. Соколов.  Академические карьеры профессоров, Polit.ru, 22 декабря 2015.
 
 Энциклопедия Петришуле: Позднеева, Любовь Дмитриевна
 Этика профессора. Опыт коллективной рефлексии: коллективная монография / под ред. В. И. Бакштановского; сост. М. В. Богданова. — Тюмень: ТИУ, 2020. — 232 с. — (Серия «Библиотека журнала ‟Ведомости прикладной этики»". Выпуск 2). ISBN 978-5-9961-2380-3

Высшие учебные заведения
Должности